For Whom the Bell Tolls ("per chi suona la campana" in lingua inglese), espressione tratta da Devotions upon Emergent Occasions di John Donne del 1624, ripresa nel 1940 nel titolo del romanzo omonimo di Ernest Hemingway, ha rappresentato un punto fermo per vari artisti vissuti tra XX e XXI secolo.

Cinema 
 Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) – film del 1943 diretto da Sam Wood

Letteratura 
 For Whom the Bell Tolls  – verso della Meditation XVII di Devotions upon Emergent Occasions di John Donne del 1623
 Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) – romanzo di Ernest Hemingway del 1940

Musica 
 For Whom the Bell Tolls  – brano dei Metallica presente in Ride the Lightning, del 1984
 For Whom the Bell Tolls  – singolo dei Bee Gees del 1994, dall'album Size Isn't Everything

Televisione 
 For Whom the Bell Tolls, un adattamento per la televisione della BBC del romanzo di Hemingway
 Spettri sull'Andromeda (For Whom the Bell Tolls) – episodio della terza stagione di Andromeda
 Quel bar al "65" (For Whom the Bell Tolls) – episodio della decima stagione de La signora in giallo
 Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) – episodio della seconda stagione di Station 19